Aceasta este o listă a celor mai dens populate orașe din lume. Densitatea populației de pe listă se bazează pe numărul mediu de persoane care locuiesc pe kilometru pătrat/milă pătrată în orașele propriu-zise, nu în zonele metropolitane ale acelor orașe.

Note

Vezi și 
 Lista celor mai dens populate orașe din Europa

Legături externe 
 Cele mai dens populate orașe din lume: Forbes 2007
 Cele mai dens populate orașe din lume: Forbes 2006

Liste
Demografie
Superlative